Altkatholische Kirche in Nordamerika ist Name oder Namensbestandteil einer Reihe von Kirchen in den USA und Kanada:

 Alt-Katholische Kirche von Nordamerika (Old Catholic Church of North America)
 Alt-Römisch-Katholische Kirche in Nordamerika
 Die Alt-Katholische Kirchenprovinz der Vereinigten Staaten (The Old Catholic Church, Province of the United States)
 Nordamerikanische Altkatholische Kirche (North American Old Catholic Church)
 Old Catholic Church of America

 Altkatholische Kirche von British Columbia (Old Catholic Church of British Columbia)